Bjarne Pettersen – calciatore norvegese
 Bjarne Pettersen – ginnasta norvegese